El drac en el garatge  és una analogia utilitzada per l'astrònom i exobiòleg Carl Sagan en el seu llibre "El món i els seus dimonis", com a manera de criticar els arguments Ad ignorantiam usats en diverses pseudociencies.

El seu llibre, Sagan explica:

   «Al meu garatge hi viu un drac que escup foc per la boca». Suposem que jo us faig una asseveració com aquesta. Potser us agradaria comprovar-ho, veure'l vós mateix. Al llarg dels segles hi ha hagut innombrables històries de dracs, però cap prova real. Quina oportunitat!
—Ensenyeu-me'l —em dieu.

Jo us porto al meu garatge. Mireu i veieu una escala, llaunes de pintura buides i un tricicle vell, però el drac no hi és.

—On és el drac? —em pregunteu.

—Oh, és aquí —contesto jo movent la mà vagament—. He oblidat dir-vos que és un drac invisible.

Em proposeu que cobreixi de farina el terra del garatge perquè quedin marcades les empremtes del drac.

—Bona idea —replico—, però aquest drac flota a l'aire.

Aleshores proposeu utilitzar un sensor infraroig per detectar el foc invisible.

—Bona idea, però el foc invisible tampoc fa calor.

Suggeriu pintar amb esprai el drac per fer-lo visible.

—Bona idea, només que és un drac incorpori i la pintura no se li enganxaria.

I així successivament. Jo contraresto qualsevol prova física que em proposeu amb una explicació especial de per què no funcionarà. Ara bé, quina és la diferència entre un drac invisible, incorpori i flotant que escup un foc que no crema i un drac inexistent? Si no hi ha manera de refutar la meva opinió, si no hi ha cap experiment concebible vàlid en contra, què vol dir dir que el meu drac existeix? La vostra incapacitat d'invalidar la meva hipòtesi no equival gens a demostrar que és certa. Les afirmacions que no es poden provar, les asseveracions immunes a la refutació són veritablement inútils, per molt valor que puguin tenir per inspirar-nos o excitar el nostre sentit de meravella. El que he demanat que feu és acabar acceptant, en absència de proves, el que jo dic.
 Carl SaganL'analogia és similar a la tetera de Russell i a l'unicorn rosa invisible.

Referències

Vegeu també 
 Ad ignorantiam
 Fal·làcia
 Tetera de Russell
 Pseudociencia